XXII Giochi olimpici invernali – competizione sportiva svoltasi a Soči dal 7 febbraio al 23 febbraio 2014
 XI Giochi paralimpici invernali – competizione sportiva svoltasi a Soči dal 7 marzo al 16 marzo 2014